Пикколи, Джеймс (род. 1991) — канадский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Пикколи, Роберто (род. 2001) — итальянский футболист, нападающий клуба «Аталанта».
 Пикколи, Мишель (1925—2020) — французский актёр театра и кино, сценарист и кинорежиссёр.